Выгозерское общество — сельское общество, входившее в состав Петровско-Ямской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии.

Общество объединяло населённые пункты, расположенные на территориях, прилегающих к озеру Выгозеру и реке Выг.

Согласно «Списку населённых мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год» общество состояло из следующих населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 276).
 Выгозерское общество

Населённые пункты Олонецкой губернии
Сегежский район